Saffran steht für:

 Saffran zu Pfannberg, österreichisches Adelsgeschlecht
 Ernst-Willi Saffran (1916–1988), deutscher Politiker (GB/BHE)

Siehe auch:
 Saffron
 Safran (Begriffsklärung)